Biddle ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Biddle (* 1988), australischer Fußballspieler
 Adrian Biddle (1952–2005), britischer Kameramann
 Alexander Biddle (1819–1899), US-amerikanischer Offizier
 Annie Dale Biddle Andrews (1885–1940), US-amerikanische Mathematikerin und Hochschullehrerin
 Anthony Joseph Drexel Biddle (1897–1961), US-amerikanischer Diplomat und Offizier
 Bruce Biddle (* 1949), neuseeländischer Radrennfahrer
 Charles Biddle (Charles Reed Biddle; 1926–2003), kanadischer Bassist
 Charles John Biddle (1819–1873), US-amerikanischer Politiker
 Clement Biddle (1740–1814), US-amerikanischer Offizier
 Craig Biddle (1879–1947), US-amerikanischer Tennisspieler
 Dave Biddle (* 1985), kanadischer Rugby-Union-Spieler
 Edward Biddle (1738–1779), US-amerikanischer Politiker
 Ellen Biddle Shipman (1869–1950), US-amerikanische Landschaftsarchitektin
 Francis Biddle (1886–1968), US-amerikanischer Richter
 Hester Biddle (1629–1696), englische Quäkerin und Autorin

 Joseph Franklin Biddle (1871–1936), US-amerikanischer Politiker
 Martin Biddle (* 1937), britischer Archäologe

 Owen Biddle (1737–1799), US-amerikanischer Astronom, Uhrmacher und Geschäftsmann
 Peter Biddle (* 1966), US-amerikanischer Softwareingenieur
 Richard Biddle (1796–1847), US-amerikanischer Politiker
 William P. Biddle (1853–1923), Befehlshaber des amerikanischen Marine Corps 

Biddle steht für:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Biddle (Arkansas), im Pulaski County
 Biddle (Kentucky), im Scott County
 Biddle (Montana), im Powder River County
 Biddle (Ohio), im Crawford County
 Biddle (Oregon), im Clatsop County
 Biddle (South Carolina), im Fairfield County
 Biddle Crossroads, im DeKalb County, Alabama

geographische Objekte in den Vereinigten Staaten:
 Biddle Branch, Fließgewässer im Burlington County, New Jersey
 Biddle Creek, Fließgewässer im Athens County, Ohio
 Biddle Spring Branch, Fließgewässer im DeKalb County, Alabama
 Biddle Island, Insel im Cass County, Indiana
 Biddle Oil Field, Ölfeld im Cowley County, Kansas
 Biddle House Historical Marker, Denkmal und Park im Mackinac County, Michigan

im NRHP gelistete Objekte:
 Biddle and Songer Buildings, in Meridian, Idaho, ID-Nr. 82005186
 Biddle House, in St. Georges, Delaware, ID-Nr. 78000908
 Biddle Memorial Hall, Johnson C. Smith University, in Charlotte, North Carolina, ID-Nr. 75001281

Sonstiges:
 USS Biddle (CG-34), Navy-Lenkwaffenkreuzer
 Biddle Motor Car Company, US-amerikanischer Automobilhersteller
 Biddle-Murray Manufacturing Company, US-amerikanischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Bittle